Pogonów est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Pogonów, village de la voïvodie de Lublin
 Pogonów, village de la voïvodie de Mazovie